Ligusticum steineri är en flockblommig växtart som beskrevs av Dieter Podlech. Ligusticum steineri ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
steineri